Siva se poate referi la:

 Shiva, zeul hindus al distrugerii;
 Siva, zeul slav al semănăturilor și al recoltelor;
 Pria sau Siva, zeița slavă a primăverii, iubirii, cuplurilor matrimoniale și fertilității;
 Sva sau Siva, zeița slavă a toamnei și a fructelor de toamnă sau pasăre sacră ocrotitoare a Rusiei;
 Jiva, zeița slavă a vieții și a primăverii;